Mal'čiki – film del 1971 diretto da Ekaterina Grigor'evna Stašesvskaja-Narodickaja
Mal'čiki – film del 1990 diretto da Renita Andreevna Grigor'eva e Jurij Valentinovič Grigor'ev